Gornje Bukovlje je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Generalski Stol, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 267 stanovnika te 85 obiteljskih kućanstava.

Spomenici i znamenitosti 
 Arheološki lokalitet Gradišće – Bukovlje

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji